Miejscowości w Polsce
 Pilichowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Pilichowo – część wsi Arciszewo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Pilichowo – nazwa niestandaryzowana, osada wsi Pilichowo w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Pilichowo – wieś w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Pilichowo – wieś w woj. pomorskim w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
Zobacz też
 Kolonia Pilichowo – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Pilichowo w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Bulkowo